Der Launch Complex 32 (LC-32) ist ein stillgelegter Startkomplex der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA und besteht aus der Startrampe LC-32A und dem Raketensilo LC-32B.

LC-32 wurde zusammen mit dem Schwesterkomplex LC-31 in den 1960er Jahren von der US Air Force zu Test- und Entwicklungsflügen aller Generationen der Minuteman-Interkontinentalrakete genutzt. Im Gegensatz zu LC-31 wurde von LC-32 nur das Raketensilo für Starts genutzt. Die Startrampe LC-32A wurde gebaut, jedoch fand von dort aus nie ein Start statt.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Complex 32
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida
Raketenstartplatz